Луций Лукреций Триципитин () — римский политический деятель середины V века до н. э.

Триципитин происходил из древнего патрицианского рода Лукрециев. Его отцом был консул Тит Лукреций Триципитин.

В 462 до н. э. Триципитин был назначен консулом. Его коллегой стал Тит Ветурий Гемин Цикурин. В своё консульство он напал на вольсков, возвращавшихся с огромной добычей после вторжения в римскую территорию, и почти полностью уничтожил их армию. За эту победу Триципитин получил триумф. В следующем году он проявил инициативу, чтобы спасти Кезона Квинтия, который был осуждён трибуном Виргинием.

Триципитин упомянут Дионисием Галикарнасским как один из выдающихся сенаторов, которые говорили в пользу отмены децемвирата в 449 до н. э..

Примечания

Литература